Miriyam Aouragh, Nederlands antropologe
 Soufiane Aouragh, Nederlands voetballer